Оусли — фамилия. Известные носители:
 Оусли, Гор (1770—1844) — британский предприниматель, лингвист и дипломат.
 Оусли, Лили (род. 1994) — британская хоккеистка на траве.
 Оусли, Уильям Гор (1797—1866) — британский дипломат, литератор и художник.

 Оусли — административно-территориальный округ в штате Кентукки, США.